Višnje (Ajdovščina), een plaats in de Sloveense gemeente Ajdovščina
 Višnje (Ivančna Gorica), een plaats in de Sloveense gemeente Ivančna Gorica